Die Tabelle Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Teilnehmer verzeichnet alle Nationalmannschaften der Frauen, die seit der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im Jahre 1991 an den jeweiligen Endrunden teilgenommen haben sowie deren Ergebnisse in den einzelnen Turnieren. Darüber hinaus ist dargestellt an welchen Qualifikationen zu Endrunden diese Verbände sich beteiligt haben.

Derzeit sind in der Liste 44 Landesverbände verzeichnet.

Teilnehmerübersicht 

Die Sortierreihenfolge entspricht dem Gesamtabschneiden bei allen WM-Endrunden analog der Wertung eines Medaillenspiegels. Als weitere Kriterien werden bei Gleichstand, erstens die Anzahl der Endrundenteilnahmen und zweitens die Anzahl der Qualifikationsbeteiligungen hinzugezogen.

Legende

Siehe auch 
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen – Ewige Tabelle
 Fußball-Weltmeisterschaft der Männer – Teilnehmerübersicht
 Fußball-Weltmeisterschaft der Männer – Ewige Tabelle

Weblinks 
 Offizielle FIFA-Website der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

Teilnehmer
Liste (Fußball)
Weltmeisterschaft Frauen Statistik